Toponímia:
 San Sebastián  o Sant Sebastià , ciutat basca a la província de Guipúscoa.
 San Sebastián (Costa Rica), districte del cantó de San José, a Costa Rica
 San Sebastian (Filipines), municipi de l'illa de Samar, a les Filipines 
 San Sebastián (Puerto Rico), municipi del nord-oest de Puerto Rico.
 San Sebastián (Veneçuela), municipi de l'estat d'Aragua, a Veneçuela
 San Sebastián de los Ballesteros, municipi de la província de Còrdova, Andalusia, Espanya 
 San Sebastián de los Reyes (Veneçuela), ciutat capital del municipi veneçolà
 San Sebastián de La Gomera, municipi de l'illa de La Gomera, a les Canàries.
 San Sebastián del Oeste, municipi de l'estat de Jalisco, a Mèxic
 San Sebastián de los Reyes, municipi de la província de Madrid
 Organitzacions:
 San Sebastián Gipuzkoa Basket Club, club de bàsquet de la ciutat de Sant Sebastià (Guipúscoa, País Basc) 
 Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, club de futbol de la ciutat de San Sebastián de los Reyes, a la Comunitat de Madrid 
 Club Ciclista San Sebastián o Sociedad de Foot-Ball de San Sebastián
 Universidad San Sebastián
 Esdeveniments:
 Clásica de San Sebastián, cursa ciclista d'un dia disputada anualment als voltants de la ciutat de Donostia
 Festival de Cine de San Sebastián
 Biografies: Jose María San Sebastián (Sant Sebastià, 1933 - 2008), religiós, antropòleg, lingüista i escriptor en castellà i basc